Berglijstertimalia
 Bruine lijstertimalia
 Grijsborstlijstertimalia
 Grijswanglijstertimalia
 Kaalkoplijstertimalia
 Puvels lijstertimalia
 Roodvleugellijstertimalia
 Schubborstlijstertimalia
 Tanzanialijstertimalia
 Witbuiklijstertimalia
 Zwarte lijstertimalia
 Zwartkaplijstertimalia